Хісела Дулко і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, у фіналі перемігши пару Рената Ворачова і Барбора Стрицова з рахунком 7–6(0), 6–0.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Х Дулко Ф Пенетта
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= А Бражнікова Е Лайне
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= О Калашникова М Зец-Пешкірич
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Л Остерло А Татіашвілі
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Н Грандін В Угліржова
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Т Малек А Парра Сантонха
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ан Родіонова Ар Родіонова
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=64
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= С Арвідссон Ю Ларссон
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= М Кондратьєва С Лефевр
| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= МЕ Камерін А-Л Гренефельд
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Аманмурадова К Канепі
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= К Янс А Росольська
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Югич-Салкич Д Юрак
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6'''
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Л Зігемунд К Верле
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= А Резаї Л Шафарова
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=

Посилання 
 Main Draw

Swedish Open, жінки, парний розряд
2010
2010 у шведському спорті